Austria:
 Lassing – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Lassing – rzeka, dopływ Erlauf